Regierung G. Eyskens steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung G. Eyskens I 
 Regierung G. Eyskens II
 Regierung G. Eyskens III
 Regierung G. Eyskens IV
 Regierung G. Eyskens V
 Regierung G. Eyskens VI